Sledanus ist der latinisierte Familienname folgender Personen:

 Christian Schlee  (1579–1646), deutscher lutherischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Oswald Schlee (1553–1613), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe

Sledanus ist der Beiname von
 Gerhard Nennius († 1566), Mediziner und Mathematiker